Santiago Apóstol kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Santiago Apóstol (kommun), Oaxaca, 
 Santiago Apóstol, Guanajuato, ort, Valle de Santiago,

Spanien 

 Caravia (ort), Asturien, Province of Asturias, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar